Rogača est un toponyme qui peut désigner :
Rogača, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ; 
Rogača, une localité de Serbie située dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.